Hellquist ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Hellquist (1883–1968), schwedischer Schauspieler
 Elof Hellquist (1864–1933), schwedischer Sprachforscher
 Hanna Hellquist (* 1980), schwedische Journalistin
 Olga Hellquist (1893–1954), schwedische Schauspielerin
 Philip Hellquist (* 1991), schwedischer Fußballspieler
 Solveig Hellquist (* 1949), schwedischer Politiker

Siehe auch:
 Hellqvist